Anilda Ibrahimi (1972) – scrittrice albanese
Ibrahim Ibrahimi (1972) – musicista e padagogo afghano
Feim Ibrahimi (1935-1997) – compositore albanese
Labinot Ibrahimi (1986) – calciatore kosovaro